Murphey ist der Familienname folgender Personen:

 Archibald Murphey (1777–1832), US-amerikanischer Politiker
 Brad Murphey (* 1955), australischer Rennfahrer
 Charles Murphey (1799–1861), US-amerikanischer Politiker
 Michael Martin Murphey (* 1945), US-amerikanischer Country-Sänger und Songwriter

Murphey bezeichnet außerdem:

 Murphey (North Carolina), eine Ortschaft in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:

 Murphy